Boniperti ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Boniperti (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Giampiero Boniperti (1928–2021), italienischer Fußballspieler und Politiker